DDW (korfbal), een korfbalvereniging uit Hooge Mierde
Dutch Design Week